Curazia - Chiesa di importanza secondaria alle dipendenze di una parrocchia e amministrata da un curato
Curazia - nella Repubblica di San Marino, località sottoposta a un castello, equivalente alle frazioni italiane